Bieg łączony mężczyzn na 30 km był jedną z konkurencji na XXXVI Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym. Odbył  się 23 lutego 2013 na trasie we Włoskich Dolomitach. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Petter Northug z Norwegii, który tym razem zajął czwarte miejsce. Tuż za nim w Oslo uplasowali się Rosjanie: Maksim Wylegżanin i Ilja Czernousow. Nowym mistrzem świata został Dario Cologna ze Szwajcarii, zdobywając tym samym pierwszy w historii złoty medal dla swojego kraju w tej konkurencji. Pozostałe miejsca na podium zajęli Norwegowie: drugi był Martin Johnsrud Sundby, a trzeci Sjur Røthe.

Wszyscy zawodnicy startowali razem i biegli 15 km techniką klasyczną. Po przebiegnięciu tego dystansu, zawodnicy zmienili narty i pozostałą część trasy biegli techniką dowolną.

Wyniki

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013